L'aire urbaine de Vesoul est une aire urbaine française centrée sur l'agglomération de Vesoul.

Composée de 111 communes du département de la Haute-Saône, elle comptait  en 2015, ce qui fait d'elle la plus importante aire urbaine du département. Au 1er janvier 2021, l'aire d'attraction de Vesoul (158 communes) lui a été substituée.

Géographie 
L'aire urbaine de Vesoul s'étend dans un rayon de 20 à 30 kilomètres autour de la ville de Vesoul.

Caractéristiques démographiques 
D'après la définition qu'en donne l'Insee, l'aire urbaine de Vesoul est composée de  communes, toutes situées dans le département de la Haute-Saône.

En 2015, avec , l'aire urbaine de Vesoul est la principale aire urbaine de la Haute-Saône.

Liste des communes de l'aire urbaine

Voir aussi

Articles connexes 
Données générales
 Unité urbaine
 Pôle urbain
 Aire urbaine (France)
 Liste des aires urbaines de France

 Données démographiques en rapport avec Vesoul
 Unité urbaine de Vesoul
 Arrondissement de Vesoul
 Vesoul

Liens externes 
 Liste des communes de l'aire urbaine
 Données de l'aire urbaine

Notes et références 

Vesoul
Géographie de Vesoul